Rafael Miguel Catalá Lucas (Nules, 1926 - València, 2000), dibuixant valencià de còmics infantils 
 Rafael Català i Moros (Sagunt, 1944), poeta valencià
 Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961), polític espanyol
 Rafael Català Dalmau (Barcelona, 1962), historiador i editor català